L'obusier M777 est un canon léger de  conçu par BAE Global Combat Systems, une branche de BAE Systems. Il est opérationnel depuis 2005.

Caractéristiques 

Il est assemblé dans une usine située à Hattiesburg, dans l'État du Mississippi, mais les pièces les plus complexes sont fabriquées à Barrow-in-Furness, en Angleterre, sur un site employant . Le rythme de production y varie de  par mois.

Le M777 pèse  soit , ce qui en fait le plus léger de sa catégorie — il pèse 42 % moins lourd que l’obusier M198 entré en service en 1978 qu'il remplace —, ce qui lui donne une mobilité élevée et facilite son transport par avion, par hélicoptère ou par camion ; l'économie de poids qui a été la priorité durant sa conception a été réalisée grâce à l'adoption d'un alliage de titane dans sa construction. Le tube du canon fait , sa durée de vie est de  charge 8 selon les standards de l'armée canadienne.

Il est généralement exploité par un équipage de huit hommes, mais peut être utilisé avec un détachement réduit de cinq artilleurs contre neuf avec le M198. 

Ce canon peut tirer un obus de  à une cadence relativement réduite de deux à quatre coups par minute car il nécessite un chargement entièrement manuel, n’ayant pas les systèmes d’aides au chargement et les automatismes de pièces d’une masse plus élevée, avec un niveau élevé de précision. 

Le canon M777 peut être muni d'un système de conduite de tir numérisé, les armes américaines sont équipées d'un système de contrôle de tir identique à celui du M109A6 Paladin et les canadiennes utilisent un système de tir Digital Gun Management System (DGMS) produit par SELEX Galileo, une filiale de Leonardo-Finmeccanica. 

Il peut être chargé avec des munitions à guidage de précision M982 Excalibur à  l'unité, possédant une portée de tir maximale de .

Avec un obus classique, l'erreur circulaire probable (rayon du disque ou  50% des obus tombent en moyenne) des M777 varie en fonction de la distance de la façon suivante :

  à 
  à 
  à

Historique 
Il est choisi en 1997 pour remplacer les M198 de  de l'US Army et de l'USMC. Il entre en service opérationnel en mai 2005 dans l'USMC.

En 2005, le Canada choisit le M777 pour remplacer les obusiers C2 et C3  malgré leurs modernisations de 1997-1999 ; ces derniers sont graduellement remplacés par les M777 qui entrent en service à partir de . Leur première utilisation au combat a lieu en 2006 lors de l'opération Enduring Freedom en Afghanistan. En 2008, les forces canadiennes possèdent , mais l'acquisition de  M777 est signée par le ministère de la défense.

En 2008, l'Australie fait une demande auprès du gouvernement des États-Unis pour l'acquisition de  d'une valeur de  de dollars  dont les premières livraisons ont commencé en 2010.

Le  sur un total de  sort d'usine en avril 2011 alors qu'à l'origine l'entreprise pensait seulement en produire 500.

L'Inde est en pourparlers en 2011 pour un contrat de  de dollars concernant . Le , le gouvernement indien annonce qu'il ne donnera pas suite à sa commande pour raisons budgétaires. Le , on annonce un nouvel accord concernant le même nombre de pièces dont  en Inde pour  de dollars devant équiper l'artillerie de montagne dans le cadre du programme de ventes militaires à l'étranger (FMS) du département américain de la Défense. Une cérémonie d'intronisation pour les premiers obusiers K-9 Vajra et M777 a eu lieu à l'école d'artillerie de l'armée indienne, située à  en novembre 2018. L'armée indienne veut sept régiments de M777 dans les années à venir, le premier régiment est opérationnel fin 2019 avec 18 obusiers, dont 15 livrés par BAE et trois assemblés par Mahindra Defence Systems Limits.

À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, les États-Unis, l'Australie et le Canada livrent des M777 à l'armée ukrainienne ; 18 tubes, puis 72 autres pièces d'artillerie tractée sans précisions, annoncés en avril 2022 par les États-Unis, total de 108 annoncé fin mai 2022 et de 142 mi-octobre 2022, nombre non précisé pour le Canada. Quatre selon Forbes et 6 donnés par l'Australie.

Utilisateurs 
 
 :  en service en 2010.
 :  en service dans les Forces canadiennes.
 :  pour le United States Marine Corps et 273 pour la United States Army et la Garde nationale des États-Unis en 2008 ;  au  dont 580 systèmes pour le United States Marine Corps et 421 pour le United States Army et la Garde nationale des États-Unis.
  : 145 systèmes commandés en 2016, livraison à partir de 2018.
  : 128 systèmes donnés par les États-Unis en date du 5 juillet 2022, 142 en date du 13 octobre 2022, 4 donnés par le Canada et 6 donnés par l'Australie en 2022.

Images

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Santa Bárbara Sistemas 155/52

Liens externes 
  M777  Ultralightweight Field Howitzer, United Kingdom

Artillerie de calibre 155 mm
Artillerie des Forces armées des États-Unis
BAE Systems
Obusier
Arme militaire fabriquée aux États-Unis